Noord-Ndebele (taal), een taal die door de Zimbabwaanse Ndebele wordt gesproken.
 Noord-Ndebele (volk), een volk dat leeft in Zimbabwe en Botswana.
 Zuid-Ndebele (taal), een andere taal die door de Zuid-Afrikaanse Ndebele wordt gesproken.
 Zuid-Ndebele (volk), een volk dat leeft in Zuid-Afrika.